Блу-Ма́унтинс:
 Блу-Маунтинс — горы в Новой Зеландии.
 Блу-Маунтинс — горы в штате Орегон, США.
 Блу-Маунтинс — горы на Ямайке.
 Блу-Маунтинс — национальный парк в Австралии.

См. также